Asheville peut désigner :
 Asheville, une ville située dans l’ouest de l'état de Caroline du Nord, aux États-Unis ;
 Classe Asheville, une classe de patrouilleurs de l'United States Navy.

Voir aussi